Córdoba Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Córdoba Open rozgrywany w dniach 31 stycznia–6 lutego 2022 roku w Córdobie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 493 875 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w Argentynie
2022 w tenisie ziemnym